Ел Тепаме има више значења:

 Ел Тепаме (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепаме (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепаме (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепаме (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тепаме (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику